Esplanade steht für:

 Esplanade, städtebauliche Freifläche
 Esplanade, Begriff aus dem Festungsbau, siehe Liste von Fachbegriffen im Festungsbau #E
 Esplanade (Hamburg), Straße in Hamburg
 Esplanade (Eisenach), Platz in Eisenach
 Esplanade (Riga), Parkanlage in Riga, Lettland
 Esplanade – Theatres on the Bay, Kulturzentrum in Singapur
 Esplanade de la Défense (Métro Paris), Bahnhof der Métro Paris
 Esplanade des Quinconces, anderer Name für Place des Quinconces (Bordeaux), Platz in Bordeaux, Frankreich
 Hotel Esplanade (Berlin), Hotel in Berlin
 Esplanadi, Park in Helsinki, Finnland

Siehe auch:
 Esplanada